Балт:

 Балты — народы индоевропейского происхождения, носители балтийских языков, населявшие в прошлом территории современных балтийских государств.
 Баруто Кайто (яп. 把瑠都 凱斗, Баруто, Кайдо Хёвельсон, Балт) — эстонский профессиональный борец сумо ранга одзэки.